Данная статья посвящена статистике и рекордам Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов УЕФА. Эта статистика учитывает все сезоны, начиная с основания Кубка европейских чемпионов в 1955 году, включая отборочные раунды Лиги чемпионов УЕФА, если явно не указано обратное.

Статистика выступлений

По клубам 

На вечное хранение кубок получили шесть клубов, из которых два клуба — дважды:

 «Реал Мадрид» после 5 побед подряд, 1960 год

 «Аякс» после 3 побед подряд, 1973 год

 «Бавария Мюнхен» после 3 побед подряд, 1976 год

 «Милан» после 5 побед в разные годы, 1994 год

 «Ливерпуль» после 5 побед в разные годы, 2005 год

 «Бавария Мюнхен» после 5 побед в разные годы, 2013 год

 «Барселона» после 5 побед в разные годы, 2015 год

 «Реал Мадрид» после 3 побед подряд, 2018 год

По странам

По городам

Лучшие 15 команд за всю историю

Клубы-участники Кубка/Лиги чемпионов 
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="font-size:90%;  margin:0 .5em .5em 0; margin-top:.5em; margin-bottom:.5em; border:1px solid #CCC; border-collapse:collapse; text-align:center;
|-
!Страна
!#
!Клубы
!Года
|-
| rowspan="28" |/ Германия (28)|| <center>34 ||«Бавария»|| 1969/70, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1980/81, 1981/82, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90, 1990/91, 1994/95, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
|-
| <center>17 ||«Боруссия» Дортмунд|| 1956/57, 1957/58, 1963/64, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2002/03, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
|-
| <center>9 ||«Шальке 04»|| 1958/59, 2001/02, 2005/06, 2007/08, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2018/19
|-
| <center>4 ||«Форвертс Берлин»|| 1961/62, 1965/66, 1966/67, 1969/70
|-
| <center>3 ||«Висмут»|| 1957/58, 1958/59, 1960/61
|-
| <center>10 ||«Динамо» Берлин|| 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89
|-
| <center>2 ||«Вольфсбург»|| 2009/10, 2015/16
|-
| <center>1 ||«Рот-Вайсс Эссен»|| 1955/56
|-
| <center>1 ||«Саарбрюккен»|| 1955/56
|-
| <center>1 ||«Айнтрахт» Франкфурт|| 1959/60
|-
| <center>6 ||«Гамбург»|| 1960/61, 1979/80, 1982/83, 1983/84, 2000/01, 2006/07
|-
| <center>2 ||«Нюрнберг»|| 1968/69, 1961/62
|-
| <center>2 ||«Кёльн»|| 1964/65, 1978/79
|-
| <center>3 ||«Кайзерслаутерн»|| 1998/99, 1991/92, 1998/99
|-
|<center>1 ||«Мотор Йена»/«Карл Цейсс»|| 1970/71
|-
|<center>1 ||«Хоффенхайм» || 2018/19
|-
|<center>9 ||«Вердер»|| 1965/66, 1988/89, 1993/94, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11
|-
|<center>1 ||«Мюнхен 1860» || 1966/67
|-
|<center>1 ||«Карл-Маркс-Штадт»||  1967/68
|-
|<center>1 ||«Айнтрахт» Брауншвейг || 1967/68
|-
|<center>7 ||«Боруссия» Мёнхенгладбах || 1970/71, 1971/72, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 2015/16, 2016/17
|-
|<center>7 ||«Динамо» Дрезден || 1971/72, 1973/74, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1989/90, 1990/91
|-
|<center>3 ||«Магдебург» || 1972/73, 1974/75, 1975/76
|-
|<center>5 ||«Штутгарт»||  1984/85, 1992/93, 2003/04, 2007/08, 2009/10
|-
|<center>1 ||«Ганза»||  1991/92
|-
|<center>11 ||«Байер»|| 1997/98, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2019/20
|-
|<center>1 ||«Герта»|| 1999/00
|-
|<center>2 ||«РБ Лейпциг» || 2017/18, 2019/20
|-
| rowspan="13" | Испания (13)|| <center>48 ||«Реал Мадрид»|| 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1995/96, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
|-
| <center>30 ||«Барселона»|| 1959/60, 1960/61, 1974/75, 1985/86, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
|-
| <center>15 ||«Атлетико Мадрид»|| 1958/59, 1966/67, 1970/71, 1973/74, 1977/78, 1996/97, 2008/09, 2009/10, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
|-
| <center>13 ||«Валенсия»|| 1971/72, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2018/19, 2019/20
|-
| <center>5 ||«Атлетик Бильбао»|| 1956/57, 1983/84, 1984/85, 1998/99, 2014/15
|-
| <center>4 ||«Реал Сосьедад»|| 1981/82, 1982/83, 2003/04, 2013/14
|-
| <center>1 ||«Мальорка»|| 2001/02
|-
| <center>1 ||«Малага»|| 2012/13
|-
|<center>5 ||«Депортиво»||  2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05
|-
|<center>6 ||«Севилья»||1957/58, 2007/08, 2009/10, 2015/16, 2016/17, 2017/18
|-
|<center>1 ||«Сельта»|| 2003/04
|-
|<center>1 ||«Реал Бетис»|| 2005/06
|-
|<center>3 ||«Вильярреал»|| 2005/06, 2008/09, 2011/12
|-
| rowspan="17" | Англия (17)|| <center>28 ||«Манчестер Юнайтед»|| 1956/57, 1957/58, 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1993/94, 1994/95, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19
|-
| <center>23 ||«Ливерпуль»|| 1964/65, 1966/67, 1973/74, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2014/15, 2017/18, 2018/19, 2019/20
|-
| <center>16 ||«Челси»|| 1999/00, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2019/20
|-
| <center>21 ||«Арсенал»|| 1971/72, 1991/92, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17
|-
| <center>10 ||«Манчестер Сити»|| 1968/69, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
|-
| <center>6 ||«Тоттенхэм Хотспур»|| 1961/62, 2010/11, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
|-
| <center>2 ||«Дерби Каунти»|| 1972/73, 1975/76
|-
|<center>3 ||«Ноттингем Форест»|| 1978/79, 1979/80, 1980/81
|-
|<center>1 ||«Лестер Сити» ||2016/17
|-
|<center>1 ||«Эвертон» ||1970/71
|-
|<center>2 ||«Астон Вилла» || 1981/82, 1982/83
|-
|<center>4 ||«Лидс Юнайтед» || 1969/70, 1974/75, 1992/93, 2000/01
|-
|<center>1 ||«Блэкберн Роверс» ||1995/96
|-
|<center>2 ||«Ньюкасл Юнайтед»||1997/98, 2002/03
|-
|<center>2 ||«Вулверхэмптон Уондерерс» ||1958/59, 1959/60
|-
|<center>1 ||«Бернли»|| 1960/61
|-
|<center>1 ||«Ипсвич Таун»||<small> 1962/63<small>
|-
| rowspan="14" | Франция (14)|| <center>16 ||«Олимпик Лион»|| 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20
|-
| <center>14 ||«Олимпик Марсель»|| 1971/72, 1972/73, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1999/00, 2003/04, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14
|-
| <center>13 ||«Монако»|| 1963/64, 1978/79, 1982/83, 1988/89, 1993/94, 1997/98, 2000/01, 2003/04, 2004/05, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19
|-
| <center>2 ||«Ницца»|| 1956/57, 1959/60
|-
| <center>2 ||«Ланс»|| 1998/99, 2002/03
|-
| <center>1 ||«Монпелье»|| 2012/13
|-
|<center>4 ||«Реймс»||1955/56, 1958/59, 1960/61, 1962/63
|-
|<center>7 ||«Нант» ||1966/67, 1973/74, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 1995/96, 2001/02
|-
|<center>1 ||«Страсбур» ||1979/80
|-
|<center>7 ||«Бордо»|| 1984/85, 1985/86, 1987/88, 1999/00, 2006/07, 2008/09, 2009/10
|-
|<center>13 ||«ПСЖ»|| 1986/87, 1994/95, 1997/98, 2000/01, 2004/05, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
|-
|<center>3 ||«Осер»||1996/97, 2002/03, 2010/11
|-
|<center>6 ||«Лилль»||2001/02, 2005/06, 2006/07, 2011/12, 2012/13, 2019/20
|-
|<center>8|| «Сент-Этьен»|| 1957/58, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1974/75, 1975/76, 1976/77
|-
| rowspan="14" | Италия (14)|| <center>27 ||«Милан»|| 1955/56, 1957/58, 1959/60, 1962/63, 1963/64, 1968/69, 1969/70, 1979/80, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
|-
| <center>33||«Ювентус»|| 1958/59, 1961/62, 1967/68, 1972/73, 1973/74, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1981/82, 1982/83, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
|-
| <center>20 ||«Интернационале»|| 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1971/72, 1980/81, 1989/90, 1998/99, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2018/19, 2019/20
|-
| <center>12 ||«Рома»|| <small>1983/84, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19<small>
|-
| <center>5 ||«Фиорентина»|| 1956/57, 1969/70, 1999/00, 2008/09, 2009/10
|-
|<center>1 ||«Кальяри» || 1970/71
|-
|<center>1 ||«Торино» ||  1976/77
|-
|<center>1 ||«Эллас Верона»||  1985/86
|-
|<center>8 ||«Наполи»||  1987/88, 1990/91, 2011/12, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
|-
|<center>1 ||«Сампдория»|| 1991/92
|-
|<center>1 ||«Парма»|| 1997/98
|-
|<center>5 ||«Лацио»|| 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2007/08
|-
|<center>1 ||«Удинезе»|| 2005/06
|-
|<center>1 ||«Аталанта» || 2019/20
|-
| rowspan="11" | Нидерланды (11)|| <center>29 ||«Аякс»|| 1957/58, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1977/78, 1979/80, 1980/81, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2018/19, 2019/20
|-
| <center>27 ||ПСВ|| 1955/56, 1963/64, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1986/87, 1987/88, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1991/92, 1992/93, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2015/16, 2016/17, 2018/19
|-
| <center>13 ||«Фейеноорд»|| 1961/62, 1962/63, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1974/75, 1984/85, 1993/94, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2002/03, 2017/18
|-
| <center>2 ||«АЗ»|| 1981/82, 2009/10
|-
|<center>1 ||«Спарта Роттердам» || 1959/60 
|-
|<center>1 ||«ДВС» || 1964/65 
|-
|<center>1 ||«Виллем ІІ»|| 1999/00
|-
|<center>1 ||«Херенвен»||  2000/01
|-
|<center>1 ||«Твенте»|| 2010/11
|-
| <center>1 ||«Рода»/«Рапид Юлиана»|| 1956/57
|-
| <center>1 ||«Утрехт»/ДУС|| 1958/59
|-
| rowspan="9" |/ Россия/СССР (9)
|19
|«Спартак» Москва
|1970/71, 1980/81, 1988/89, 1990/91, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2006/07,
2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2017/18
|-
|15
|ЦСКА
|1971/72, 1992/93, 1999/00, 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
|-
|9
|«Зенит» Санкт-Петербург
|1985/86, 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20
|-
|6
|«Локомотив» Москва
|2001/02, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2018/19, 2019/20
|-
|3
|«Рубин»
|2009/10, 2010/11, 2011/12
|-
|2
|«Торпедо» Москва
|1966/67, 1977/78
|-
|1
|«Алания»
|1996/97
|-
|1
|«Динамо» Москва
|2009/10
|-
|1
|«Ростов»
|2016/17
|-
| rowspan="9" | Австрия (9)|| <center>13 ||«Рапид» Вена|| 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1960/61, 1964/65, 1967/68, 1968/69, 1982/83, 1983/84, 1987/88, 1988/89, 1996/97, 2005/06
|-
| <center>2 ||«Винер Шпорт-Клуб»|| 1958/59, 1959/60
|-
| <center>16 ||«Аустрия»|| 1961/62, 1962/63, 1969/70, 1970/71, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 2013/14
|-
| <center>1 ||«Адмира»|| 1966/67
|-
| <center>5 ||«Ваккер»|| 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1975/76, 1977/78
|-
| <center>1 ||«Линц»|| 1974/75
|-
| <center>2 ||«Сваровски-Тироль»|| 1989/90, 1990/91
|-
| <center>3 ||«Казино Зальцбург»/«Ред Булл»|| 1994/95, 1995/96, 2019/20
|-
| <center>3 ||«Штурм»|| 1998/99, 1999/00, 2000/01
|-
| rowspan="5" | Португалия (5)|| <center>16 ||«Спортинг»|| 1955/56, 1958/59, 1962/63, 1966/67, 1970/71, 1974/75, 1980/81, 1982/83, 1997/98, 2000/01, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2014/15, 2016/17, 2017/18
|-
| <center>30 ||«Порту»|| 1956/57, 1978/79, 1979/80, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1990/91, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
|-
| <center>37 ||«Бенфика»|| 1957/58, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1987/88, 1989/90, 1991/92, 1994/95, 1998/99, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
|-
| <center>2 ||«Боавишта»|| 1999/00, 2001/02
|-
| <center>2 ||«Брага»|| 2010/11, 2012/13
|-
| rowspan="11" | Швейцария (11)|| <center>5 ||«Серветт»|| 1955/56, 1961/62, 1979/80, 1985/86, 1994/95
|-
| <center>10 ||«Грассхоппер»|| 1956/57, 1971/72, 1978/79, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1990/91, 1991/92, 1995/96, 1996/97
|-
| <center>6 ||«Янг Бойз»|| 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1986/87, 2018/19
|-
| <center>8 ||«Цюрих»|| 1963/64, 1966/67, 1968/69, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1981/82, 2009/10
|-
| <center>1 ||«Ла-Шо-де-Фон»|| 1964/65
|-
| <center>15 ||«Базель»|| 1967/68, 1969/70, 1970/71, 1972/73, 1973/74, 1977/78, 1980/81, 2002/03, 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2017/18
|-
| <center>2 ||«Ксамакс»|| 1987/88, 1988/89
|-
| <center>1 ||«Люцерн»|| 1989/90
|-
| <center>1 ||«Сьон»|| 1992/93
|-
| <center>1 ||«Арау»|| 1993/94
|-
| <center>1 ||«Тун»|| 2005/06
|-
| rowspan="10" | Бельгия (10)|| <center>28 ||«Андерлехт»|| 1955/56, 1956/57, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1972/73, 1974/75, 1981/82, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1991/92, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2017/18
|-
| <center>1 ||«Антверпен»|| 1957/58
|-
| <center>8 ||«Стандард»|| 1958/59, 1961/62, 1969/70, 1970/71, 1971/1972, 1982/83, 1983/84, 2009/10
|-
| <center>15 ||«Брюгге»|| 1973/74, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1980/81, 1988/89, 1990/91, 1992/93, 1996/97, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2016/17, 2018/19, 2019/20
|-
| <center>1 ||«Моленбек»|| 1975/76
|-
| <center>2 ||«Беверен»|| 1979/80, 1984/85
|-
| <center>1 ||«Мехелен»|| 1989/90
|-
| <center>1 ||«Льерс»|| 1997/98
|-
| <center>3 ||«Генк»|| 2002/03, 2011/12, 2019/20
|-
| <center>1 ||«Гент»|| 2015/16
|-
| rowspan="11" | Швеция (11)|| <center>2 ||«Юргорден»|| 1955/56, 1967/68
|-
| <center>3 ||«Норрчёпинг»|| 1956/57, 1962/63, 1963/64
|-
| <center>13 ||«Гётеборг»|| 1958/59, 1959/60, 1970/71, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 1992/93, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98
|-
| <center>1 ||«ИФК Мальмё»|| 1960/61 
|-
| <center>12 ||«Мальмё»|| 1966/67, 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1987/88, 1989/90, 1990/91, 2014/15, 2015/16
|-
| <center>4 ||«Эстер»|| 1969/70, 1979/80, 1981/82, 1982/83
|-
| <center>2 ||«Отвидаберг»|| 1973/74, 1974/75
|-
| <center>2 ||«Хальмстад»|| 1977/78, 1980/81
|-
| <center>1 ||«Эргрюте»|| 1986/87
|-
| <center>2 ||«АИК»|| 1993/94, 1999/00
|-
| <center>1 ||«Хельсингборг»|| 2000/01
|-
| rowspan="8" | Венгрия (8)|| <center>3 ||«Вёрёш Любого»/МТК|| 1955/56, 1958/59, 1987/88
|-
| <center>9 ||«Гонвед»|| 1956/57, 1980/81, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1988/89, 1989/90, 1991/92, 1993/94
|-
| <center>6 ||«Вашаш»|| 1957/58, 1962/63, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1977/78
|-
| <center>10 ||«Уйпешт»|| 1960/61, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1978/79, 1979/80, 1990/91
|-
| <center>7 ||«Ференцварош»|| 1965/66, 1969/70, 1976/77, 1981/82, 1992/93, 1995/96, 1996/97
|-
| <center>2 ||«Дьёр»|| 1982/83, 1983/84
|-
| <center>1 ||«Вац»|| 1994/95
|-
| <center>1 ||«Дебрецен»|| 2009/10
|-
| rowspan="8" | Шотландия (8)|| <center>1 ||«Хиберниан»|| 1955/56
|-
| <center>24 ||«Рейнджерс»|| 1956/57, 1957/58, 1959/60, 1961/62, 1964/65, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1987/88, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2003/04, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11
|-
| <center>1 ||«Харт оф Мидлотиан»|| 1958/59
|-
| <center>1 ||«Данди»|| 1962/63
|-
| <center>1 ||«Килмарнок»|| 1965/66
|-
| <center>25 ||«Селтик»|| 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1977/78, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1986/87, 1988/89, 2001/02, 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18
|-
| <center>3 ||«Абердин»|| 1980/81, 1984/85, 1985/86
|-
| <center>1 ||«Данди Юнайтед»|| 1983/84
|-
| rowspan="18" | Дания (18)|| <center>5 ||«Орхус»|| 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1960/61, 1987/88
|-
| <center>4 ||«КБ»|| 1958/59, 1969/70, 1975/76, 1981/82
|-
| <center>1 ||«Б-1909»|| 1959/60
|-
| <center>1 ||«Б 1913»|| 1961/62
|-
| <center>3 ||«Эсбьерг»|| 1962/63, 1966/67, 1980/81
|-
| <center>3 ||«Видовре»|| 1967/68, 1974/75, 1982/83
|-
| <center>1 ||«Академиск»|| 1968/69
|-
| <center>3 ||«Б-1903»|| 1970/71, 1971/72, 1977/78
|-
| <center>4 ||«Вайле»|| 1972/73, 1973/74, 1979/80, 1985/86
|-
| <center>1 ||«Кёге»|| 1976/77
|-
| <center>3 ||«Оденсе»|| 1978/79, 1983/84, 1990/91
|-
| <center>2 ||«Люнгбю»|| 1984/85, 1992/93
|-
| <center>2 ||«Брённбю»|| 1986/87, 1988/89
|-
| <center>4 ||«Брондбю»|| 1989/90, 1991/92, 1996/97, 1998/99
|-
| <center>5 ||«Копенгаген»|| 1993/94, 2006/07, 2010/11, 2013/14, 2016/17
|-
| <center>1 ||«Силькеборг»|| 1994/95
|-
| <center>2 ||«Ольборг»|| 1995/96, 2008/09
|-
| <center>1 ||«Норшелланн»|| 2012/13
|-
| rowspan="12" | Польша (12)|| <center>2 ||«Гвардия»|| 1955/56, 1957/58
|-
| <center>6 ||«Легия»|| 1956/57, 1969/70, 1970/71, 1994/95, 1995/96, 2016/17
|-
| <center>2 ||«Полония»|| 1958/59, 1962/63
|-
| <center>10 ||«Гурник»|| 1963/64, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1971/72, 1972/73, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89
|-
| <center>2 ||«Сталь»|| 1973/74, 1976/77
|-
| <center>4 ||«Рух»|| 1974/75, 1975/76, 1979/80, 1989/90
|-
| <center>1 ||«Шлёнск»|| 1977/78
|-
| <center>1 ||«Висла»|| 1978/79
|-
| <center>1 ||«Шомберки»|| 1980/81
|-
| <center>3 ||«Видзев»|| 1981/82, 1982/83, 1996/97
|-
| <center>5 ||«Лех»|| 1983/84, 1984/85, 1990/91, 1992/93, 1993/94
|-
| <center>1 ||«Заглембе»|| 1991/92
|-
| rowspan="5" |// Югославия/Сербия/Босния и Герцеговина (5)|| <center>9 ||«Партизан»|| 1955/56, 1961/62, 1963/64, 1965/66, 1976/77, 1978/79, 1983/84, 2003/04, 2010/11
|-
| <center>17 ||«Црвена Звезда»|| 1956/57, 1957/58, 1959/60, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1973/74, 1977/78, 1980/81, 1981/82, 1984/85, 1986/87, 1988/89, 1990/91, 1991/92, 2018/19, 2019/20
|-
| <center>2 ||«Войводина»|| 1966/67, 1989/90
|-
| <center>2 ||«Сараево»|| 1967/68, 1985/86
|-
| <center>1 ||«Железничар»|| 1972/73
|-
| rowspan="8" | Люксембург (8)|| <center>2 ||«Спора»|| 1956/57, 1989/90
|-
| <center>1 ||«Стад Дюделанж»|| 1957/58
|-
| <center>16 ||«Женесс»|| 1958/59, 1959/60, 1963/64, 1967/68, 1968/69, 1970/71, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1988/89
|-
| <center>2 ||«Арис»|| 1966/67, 1972/73
|-
| <center>5 ||«Авенир»|| 1969/70, 1982/83, 1984/85, 1986/87, 1994/95
|-
| <center>2 ||«Прогрес»|| 1978/79, 1981/82
|-
| <center>1 ||«Дифферданж 03»/«Ред Бойз»|| 1979/80
|-
| <center>3 ||«Унион»|| 1990/91, 1991/92, 1992/93
|-
| rowspan="10" | Румыния (10)|| <center>13 ||«Динамо» Бухарест|| 1956/57, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1971/72, 1973/74, 1975/76, 1977/78, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1990/91, 1992/93
|-
| <center>16 ||«Стяуа»|| 1957/58, 1968/69, 1976/77, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2013/14
|-
| <center>2 ||«Петролул»|| 1958/59, 1966/67
|-
| <center>1 ||«Рапид» Бухарест|| 1967/68
|-
| <center>2 ||«УТА Арад»|| 1969/70, 1970/71
|-
| <center>2 ||«Арджеш»|| 1972/73, 1979/80
|-
| <center>4 ||«Университатя»|| 1974/75, 1980/81, 1981/82, 1991/92
|-
| <center>3 ||«ЧФР»|| 2008/09, 2010/11, 2012/13
|-
| <center>1 ||«Униря»|| 2009/10
|-
| <center>1 ||«Оцелул»|| 2011/12
|-
| rowspan="5" | Турция (5)|| <center>25 ||«Галатасарай»|| 1956/57, 1962/63, 1963/64, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1987/88, 1988/89, 1993/94, 1994/95, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2018/19, 2019/20
|-
| <center>16 ||«Бешикташ»|| 1958/59, 1966/67, 1967/68, 1982/83, 1986/87, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1995/96, 1997/98, 2000/01, 2003/04, 2007/08, 2009/10, 2016/17, 2017/18
|-
| <center>16 ||«Фенербахче»|| 1959/60, 1961/62, 1968/69, 1970/71, 1974/75, 1975/76, 1978/79, 1983/84, 1985/86, 1989/90, 1996/97, 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09
|-
| <center>7 ||«Трабзонспор»|| 1976/77, 1977/78, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1984/85, 2011/12
|-
| <center>1 ||«Бурсаспор»|| 2010/11
|-
| rowspan="15" |// Чехословакия/Словакия/Чехия (15)|| <center>5 ||«Слован»|| 1956/57, 1970/71, 1974/75, 1975/76, 1992/93
|-
| <center>10 ||«Дукла»|| 1957/58, 1958/59, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1977/78, 1979/80, 1982/83
|-
| <center>1 ||«Интер» Братислава|| 1959/60
|-
| <center>1 ||«Градец-Кралове»|| 1960/61
|-
| <center>18 ||«Спарта» Прага|| 1965/66, 1967/68, 1984/85, 1985/86, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1993/94, 1994/95, 1997/98, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2004/05, 2005/06
|-
| <center>5 ||«Спартак» Трнава|| 1968/69, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1973/74
|-
| <center>3 ||«Баник»|| 1976/77, 1980/81, 1981/82
|-
| <center>1 ||«Зброёвка»|| 1978/79
|-
| <center>1 ||«Богемианс 1905»|| 1983/84
|-
| <center>1 ||«Витковице»|| 1986/87
|-
| <center>3 ||«Славия»|| 1996/97, 2007/08, 2019/20
|-
| <center>1 ||«Кошице»|| 1997/98
|-
| <center>1 ||«Петржалка»/«Артмедиа»|| 2005/06
|-
| <center>1 ||«Жилина»|| 2010/11
|-
| <center>3 ||«Виктория»|| 2011/12, 2013/14, 2018/19
|-
| rowspan="8" | Болгария (8)|| <center>20 ||ЦСКА София|| 1956/57,1957/58, 1958/59, 1960/61, 1962/63, 1966/67, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1987/88, 1989/90, 1990/91, 1992/93
|-
| <center>1 ||«Спартак» Пловдив|| 1963/64
|-
| <center>2 ||«Локомотив» София|| 1964/65, 1978/79
|-
| <center>8 ||«Левски»/«Витоша»|| 1965/66, 1974/75, 1977/78, 1979/80, 1984/85, 1988/89, 1993/94, 2006/07
|-
| <center>2 ||«Ботев»/«Тракия»|| 1967/68, 1985/86
|-
| <center>1 ||«Берое»|| 1986/87
|-
| <center>1 ||«Этыр»|| 1991/92
|-
| <center>2 ||«Лудогорец»|| 2014/15, 2016/17
|-
| rowspan="20" |/ Северная Ирландия/Ирландия (20)|| <center>1 ||«Гленавон»|| 1957/58
|-
| <center>5 ||«Шемрок Роверс»|| 1957/58, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88
|-
| <center>1 ||«Ардс»|| 1958/59
|-
| <center>1 ||«Драмкондра»|| 1958/59
|-
| <center>2 ||«Дерри Сити»|| 1965/66, 1989/90
|-
| <center>14 ||«Линфилд»|| 1966/67, 1969/70, 1971/1972, 1975/76, 1978/79, 1980/81, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90, 1993/94
|-
| <center>6 ||«Дандолк»|| 1967/68, 1976/77, 1979/80, 1982/83, 1988/89, 1991/92
|-
| <center>7 ||«Гленторан»|| 1967/68, 1968/69, 1970/71, 1977/78, 1981/82, 1988/89, 1992/93
|-
| <center>5 ||«Уотерфорд Юнайтед»|| 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1972/73, 1973/74
|-
| <center>1 ||«Корк Хибернианс»|| 1971/72
|-
| <center>2 ||«Крусейдерс»|| 1973/74, 1976/77
|-
| <center>1 ||«Корк Селтик»|| 1974/75
|-
| <center>1 ||«Колрейн»|| 1974/75
|-
| <center>2 ||«Богемиан»|| <small>1975/76, 1978/79</small>
|-
| <center>1 ||«Слайго Роверс»|| 1977/78
|-
| <center>1 ||«Лимерик»|| 1980/81
|-
| <center>2 ||«Атлон Таун»|| 1981/82, 1983/84
|-
| <center>1 ||«Сент-Патрикс Атлетик»|| 1990/91
|-
| <center>2 ||«Портадаун»|| 1990/91, 1991/92
|-
| <center>1 ||«Корк Сити»|| 1993/94
|-
| rowspan="2" |/ Хорватия/Югославия (2)|| <center>10 ||«Динамо» Загреб|| 1958/59, 1982/83, 1993/94, 1998/99, 1999/00, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2016/17, 2019/20
|-
| <center>6 ||«Хайдук»|| 1971/72, 1974/75, 1975/76, 1979/80, 1994/95, 1995/96
|-
| rowspan="10" | Финляндия (10)|| <center>1 ||ХПС|| 1958/59
|-
| <center>3 ||«Хака»|| 1961/62, 1966/67, 1978/79
|-
| <center>3 ||«КуПС»|| 1967/68, 1975/76, 1977/78
|-
| <center>3 ||«Рейпас Лахти»|| 1968/69, 1971/72, 1990/91
|-
| <center>1 ||«КПВ»|| 1970/71
|-
| <center>3 ||«ТПС»|| 1972/73, 1973/74, 1976/77
|-
| <center>9 ||«ХИК»|| 1974/75, 1979/80, 1982/83, 1986/87, 1988/89, 1989/90, 1991/92, 1993/94, 1998/99
|-
| <center>2 ||«ОПС»|| 1980/81, 1981/82
|-
| <center>4 ||«Кусюси»|| 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1992/93
|-
| <center>1 ||«Ильвес»|| 1984/85
|-
| rowspan="11" | Норвегия (11)|| <center>1 ||«Фредрикстад»|| 1960/61
|-
| <center>2 ||«Люн»|| 1964/65, 1969/70
|-
| <center>3 ||«Волеренга»|| 1966/67, 1984/85, 1985/86
|-
| <center>1 ||«Шейд»|| 1967/68
|-
| <center>18 ||«Русенборг»|| 1968/69, 1970/71, 1972/73, 1986/87, 1989/90, 1991/92, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08
|-
| <center>1 ||«Стрёмсгодсет»|| 1971/72
|-
| <center>7 ||«Викинг»|| 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1980/81, 1983/84, 1992/93
|-
| <center>4 ||«Лиллестрём»|| 1977/78, 1978/79, 1987/88, 1990/91
|-
| <center>2 ||«Старт»|| 1979/80, 1981/82
|-
| <center>1 ||«Мосс»|| 1988/89
|-
| <center>1 ||«Молде»|| 1999/00
|-
| rowspan="5" | Греция (5)|| <center>21 ||«Панатинаикос»|| 1960/61, 1964/65, 1965/66, 1969/70, 1970/71, 1972/73, 1977/78, 1984/85, 1986/87, 1990/91, 1991/92, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2010/11
|-
| <center>29 ||«Олимпиакос»|| 1966/67, 1967/68, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1987/88, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2019/20
|-
| <center>12 ||«АЕК»|| 1968/69, 1971/72, 1978/79, 1979/80, 1989/90, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2018/19
|-
| <center>2 ||«ПАОК»|| 1976/77, 1985/86
|-
| <center>1 ||«Лариса»/«АЕЛ»|| 1988/89
|-
| rowspan="8" | Исландия (8)|| <center>2 ||«Рейкьявик»|| 1966/67, 1969/70
|-
| <center>7 ||«Валюр»|| 1967/68, 1968/69, 1977/78, 1979/80, 1981/82, 1986/87, 1988/89
|-
| <center>3 ||«Кеблавик»|| 1970/71, 1972/73, 1974/75
|-
| <center>7 ||«Акранес»|| 1971/72, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1984/85, 1985/86, 1993/94
|-
| <center>4 ||«Фрам»|| 1973/74, 1987/88, 1989/90, 1991/92
|-
| <center>1 ||«Вестманнаэйяр»|| 1980/81
|-
| <center>3 ||«Викингур»|| 1982/83, 1983/84, 1992/93
|-
| <center>1 ||«Акюрейри»|| 1990/91
|-
| rowspan="8" | Кипр (8)|| <center>14 ||«Омония»|| 1966/67, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1987/88, 1989/90
|-
| <center>3 ||«Олимпиакос» Никосия|| 1967/68, 1969/70, 1971/72
|-
| <center>1 ||«АЕЛ»|| 1968/69
|-
| <center>1 ||«ЭПА»|| 1970/71
|-
| <center>9 ||«АПОЭЛ»|| 1973/74, 1980/81, 1986/87, 1990/91, 1992/93, 2009/10, 2011/12, 2014/15, 2017/18
|-
| <center>1 ||«Пезопорикос»|| 1988/89
|-
| <center>1 ||«Аполлон»|| 1991/92
|-
| <center>2 ||«Анортосис»|| 1995/96, 2008/09
|-
| rowspan="6" | Мальта (6)|| <center>5 ||«Хибернианс»|| 1967/68, 1969/70, 1979/80, 1981/82, 1982/83
|-
| <center>6 ||«Флориана»|| 1968/69, 1970/71, 1973/74, 1975/76, 1977/78, 1993/94
|-
| <center>4 ||«Слима Уондерерс»|| 1971/72, 1972/73, 1976/77, 1989/90
|-
| <center>4 ||«Валлетта»|| 1974/75, 1978/79, 1984/85, 1990/91
|-
| <center>4 ||«Хамрун Спартанс»|| 1983/84, 1987/88, 1988/89, 1991/92
|-
| <center>2 ||«Рабат Аякс»|| 1985/86, 1986/87
|-
| rowspan="5" |/ Украина/СССР (5)|| <center>30 ||«Динамо» Киев|| 1967/68, 1969/70, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1981/82, 1982/83, 1986/87, 1987/88, 1991/92, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2012/13, 2015/16, 2016/17
|-
| <center>1 ||«Заря»|| 1973/74
|-
| <center>2 ||«Днепр»|| 1984/85, 1989/90
|-
| <center>1 ||«Таврия»|| 1992/93
|-
| <center>14 ||«Шахтёр»|| 2000/01, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20
|-
| rowspan="6" | Албания (6)|| <center>5 ||«Тирана»|| 1969/70, 1970/71, 1982/83, 1988/89, 1989/90
|-
| <center>4 ||«Партизани»|| 1971/72, 1979/80, 1981/82, 1987/88
|-
| <center>1 ||«Влазния»|| 1978/79
|-
| <center>3 ||«Динамо» Тирана|| 1980/81, 1986/87, 1990/91
|-
| <center>1 ||«Эльбасани»/«Лабиноти»|| 1984/85
|-
| <center>1 ||«Фламуртари»|| 1991/92
|-
| rowspan="1" |/ Армения/СССР (1)|| <center>1 ||«Арарат»|| 1974/75
|-
| rowspan="1" |/ Грузия/СССР (1)|| <center>1 ||«Динамо» Тбилиси|| 1979/80
|-
| rowspan="2" |/ Белоруссия/СССР (2)|| <center>2 ||«Динамо» Минск|| 1983/84, 1993/94
|-
| <center>5 ||«БАТЭ»|| 2008/09, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16
|-
| rowspan="1" |/ Македония/Югославия (1)|| <center>1 ||«Вардар»|| 1987/88
|-
| rowspan="4" | Израиль (4)|| <center>5 ||«Маккаби» Тель-Авив|| 1992/93, 1995/96, 1996/97, 2004/05, 2015/16
|-
| <center>1 ||«Бейтар»|| 1993/94
|-
| <center>3 ||«Маккаби» Хайфа|| 1994/95, 2002/03, 2009/10
|-
| <center>1 ||«Хапоэль» Тель-Авив|| 2010/11
|-
| rowspan="1" | Латвия (1)|| <center>2 ||«Сконто»|| 1992/93, 1993/94
|-
| rowspan="2" | Словения (2)|| <center>1 ||«Олимпия»|| 1992/93
|-
| <center>3 ||«Марибор»|| 1999/00, 2014/15, 2017/18
|-
| rowspan="1" | Литва (1)|| <center>1 ||«Жальгирис»|| 1992/93
|-
| rowspan="1" | Казахстан (1)|| <center>1 ||«Астана»|| 2015/16
|-
| rowspan="1" | Азербайджан (1)|| <center>1 ||«Карабах»|| 2017/18
|}
Команды, которые выделены жирным: прошли первый раунд в Кубке чемпионов, вышли из группы в Лиге чемпионов.

 Рекорды клубов 

 Участие в полуфиналах 

 Президенты клубов 
Анджело Моратти и Массимо Моратти являются первым отцом и сыном, во время президентства которых их клуб, «Интернационале», выиграл турнир. Так, «Интер» стал победителем турнира в сезонах 1963/64, 1964/65 и 2009/10.

 Клубы, прошедшие турнир без поражений 
Без поражений Кубок европейских чемпионов и Лигу чемпионов УЕФА проходили следующие клубы:

 «Милан» (1988/89, 1993/94), «Ливерпуль» (1980/81, 1983/84), «Аякс» (1971/72, 1994/95) и «Манчестер Юнайтед» (1998/99, 2007/08) являются четырьмя клубами, которым удалось дважды выиграть турнир, пройдя его без поражений.
 «Бавария» (2019/20) является единственным клубом, выигравшим все матчи в одном розыгрыше Лиги чемпионов (11 побед)
 «Реал Мадрид» (2013/14) удерживает рекордные показатели, выиграв турнир с 11 победами, 1 ничьей и 1 поражением.
 «Олимпик» Марсель одержал 7 побед и 4 ничьи в сезоне 1992/93.
 «Интернационале» (1963/64), «Аякс» (1971/72) и «Ливерпуль» (1983/84) выиграли турнир с 7 победами и 2 ничейными результатами.
 «Црвена Звезда» одержала рекордные 5 побед и 4 ничьих в сезоне 1990/91, а «Манчестер Юнайтед» одержал рекордные 5 побед и 6 ничьих в сезоне 1998/99.
 Рекорд по самой долгой серии без поражений в Лиге чемпионов принадлежит английскому клубу «Манчестер Юнайтед», который провёл в турнире 26 матчей без поражений: серия началась 19 сентября 2007 года и завершилась 27 мая 2009 года.

 Участие в турнире 
 «Реал Мадрид» является обладателем рекорда по участию в 15 последовательных розыгрышах Кубка европейских чемпионов: начиная с сезона 1955/56 по сезон 1969/70 и обладателем рекорда по участию в 25 последовательном розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА: начиная с сезона 1997/1998 и по сезон 2021/2022.

 Наибольшее число голов за один сезон 
(только основной турнир)

 45 мячей — «Барселона» в сезоне 1999/00
 43 мяча — «Бавария» в сезоне 2019/20
 41 мяч — «Реал» в сезоне 2013/14
 41 мяч — «Ливерпуль» в сезоне 2017/18

 Самые крупные победы 
 Нижеперечисленные команды выиграли матч с преимуществом в 10 и более голов в предварительных раундах Кубка европейских чемпионов:
 «Динамо Бухарест» победил «Крузейдерс» со счётом 11:0 в 1973 году.
 «Фейеноорд» победил «Рейкьявик» со счётом 12:2 в 1969 году.
 «Манчестер Юнайтед» победил «Андерлехт» со счётом 10:0 12 сентября 1956 года на «Мейн Роуд» в Манчестере.
 «Ипсвич Таун» победил «Флориану» со счётом 10:0 26 октября 1962 года на «Портман Роуд» в Ипсуиче.
 «Бенфика» победила «Стад Дюделанж» со счётом 10:0 5 октября 1965 года.
 «Лидс Юнайтед» победил «Люн» со счётом 10:0 17 сентября 1969 года на «Элланд Роуд» в Лидсе.
 «Боруссия» Мёнхенгладбах победила «ЭПА Ларнака» со счётом 10:0 в 1970 году.
 «Аякс» победил «Омонию» со счётом 10:0 в 1979 году (второй раунд).
 Самая большая разница голов в матчах современной Лиги чемпионов (с 1992 года) составляет 10 голов:
 «ХИК» победил «Бангор Сити» со счётом 10:0 во втором квалификационном раунде сезона 2011/12.
 Самая большая разница голов в матчах после предварительной стадии составляет 8 голов:
 «Реал Мадрид» победил «Севилью» со счётом 8:0 в четвертьфинальном матче сезона 1957/58.
 «Ливерпуль» победил «Бешикташ» со счётом 8:0 в матче группового этапа сезона 2007/08.
 «Реал Мадрид» победил «Мальмё» со счетом 8:0 в матче группового этапа сезона 2015/16.
 Самая большая разница голов в матчах на стадии плей-офф в современной Лиге чемпионов (с 1992 года) составляет 7 голов:
 «Бавария» Мюнхен победила «Базель» со счётом 7-0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 13 марта 2012 года на стадионе «Альянц Арена».
 «Бавария» Мюнхен победила «Шахтёр» (Донецк) со счётом 7-0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 11 марта 2015 года на стадионе «Альянц Арена».
 «Манчестер Сити» победил «Шальке 04» со счётом 7-0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 12 марта 2019 года на стадионе «Этихад».
 «Бавария» Мюнхен победила «Барселона» со счётом 8-2 в матче 1/4 финала Лиги чемпионов 14 августа 2020 года на стадионе «Да Луж».

 Самые крупные победы по сумме двух матчей 
 «Бенфика» одержала самую крупную победу по сумме двух матчей в Кубке чемпионов, обыграв «Стад Дюделанж» с общим счётом 18:0 в сезоне 1965/66. В первом матче люксембургский клуб проиграл со счётом 0:8, в ответном «Бенфика» выиграла со счётом 10:0.
 «ХИК» одержал самую крупную победу по сумме двух матчей в современной Лиге чемпионов. Финский клуб победил «Бангор Сити» с общим счётом 13:0 (3:0, 10:0) в 2-м квалификационном раунде в сезоне 2011/12. Так же в сезоне 2014—2015 Донецкий «Шахтёр» одержал победу 12:0 по сумме двух матчей над Белорусским «БАТЭ» на групповом этапе. Героем этого противостояния стал бразильский нападающий Луис Адриано, забивший в этих матчах 8 голов.

 Клубы, прошедшие групповой этап без очковых потерь 
По 6 побед в групповом раунде Лиги чемпионов одержали «Милан» (1992), «ПСЖ» (1994), «Спартак» (1995), «Барселона» (2003), «Реал Мадрид» (2011, 2014), «Бавария» (2020, 2021), «Ливерпуль» (2021), «Аякс» (2021).

 Национальность игроков 
 «Бенфика» дважды выигрывала турнир (в 1961 и 1962 годах) с командой, целиком состоящей из португальских футболистов, хотя некоторые из них родились в португальских колониях, которые в настоящее время являются независимыми государствами. «Реал Мадрид» (в 1966 году) и «Стяуа» (в 1986 году) также выиграли турнир с командами, целиком состоящими из игроков родной страны (испанцев и румын соответственно); «Ноттингем Форест» (в 1979 и 1980 годах) дважды выиграл турнир с командой, целиком состоящей из игроков Великобритании. «Астон Вилла» также выиграла турнир (в 1982 году) с командой, целиком состоящей из британских игроков. «Селтик» выиграл турнир (в 1967 году) с командой, целиком состоящей из игроков, родившихся в радиусе 30 миль от «Селтик Парка», домашнего стадиона клуба.

 Страны 
 В семи случаях в финалах Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов УЕФА принимали участие два клуба, представляющие одну страну:
 2000 год, Испания  — «Реал» сыграл против «Валенсии»
 2003 год, Италия  — «Милан» сыграл против «Ювентуса»
 2008 год, Англия  — «Манчестер Юнайтед» сыграл против «Челси»
 2013 год, Германия  — «Боруссия» Дортмунд сыграла против «Баварии»
 2014 год, Испания  — «Реал» сыграл против «Атлетико»
 2016 год, Испания  — «Реал» сыграл против «Атлетико»
 2019 год, Англия  — «Тоттенхэм Хотспур» сыграл против «Ливерпуля» (в этом году финал Лиги Европы был так же английским)
 2021 год, Англия  — «Манчестер Сити» сыграл против «Челси»
 Страной, которая является родиной наибольшего числа разных клубов, выигравших турнир, является Англия с 5 клубами: «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест», «Челси» и «Астон Виллой». Англия также является родиной наибольшего числа клубов-финалистов турнира с 8 клубами: пятью вышеперечисленными победителями, а также с «Лидс Юнайтед», «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и < Манчестер Сити >
 Страной, клубы которой одержали наибольшее число побед в турнире (18), является Испания   («Реал Мадрид» одержал 13 побед, «Барселона» — 5 побед). Затем идутАнглия  (13) («Ливерпуль» одержал 6 побед, «Манчестер Юнайтед» — 3 победы, «Ноттингем Форрест» — 2 победы, «Астон Вилла» — 1, «Челси» — 2) и Италия  (12) («Милан» одержал 7 побед, «Интернационале» — 3 победы, «Ювентус» — 2).

 Города 
 В двух случаях в финалах Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов УЕФА принимали участие два клуба, представляющие один город:
 2014 год, Мадрид  — «Реал Мадрид» сыграл против «Атлетико Мадрид»
 2016 год, Мадрид  — «Реал Мадрид» сыграл против «Атлетико Мадрид»
 Городом, который является родиной наибольшего числа разных клубов, выигравших турнир, является Милан  с 2 клубами: «Интером» и «Миланом».

 Рекорды игроков 

 Лучшие бомбардиры 

По состоянию на 22 октября 2020

 Прочие рекорды 

 Первый гол 
 4 сентября 1955 года футболист лиссабонского «Спортинга»  Жуан Баптиста Мартинс забил первый гол в истории Кубка европейских чемпионов (в матче против белградского «Партизана»; встреча завершилась со счётом 3:3).
 25 ноября 1992 года футболист бельгийского «Брюгге»  Дэниел Амокачи забил первый гол в истории групповых этапов Лиги чемпионов (в матче против московского ЦСКА; встреча завершилась со счётом 1:0).

 Победы в турнире 
 Наибольшее число титулов: 6,  Франсиско Хенто (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966).
 Единственный игрок, побеждавший в турнире с тремя разными командами:  Кларенс Зеедорф''' (в 1995 году в составе амстердамского «Аякса», в 1998 году в составе мадридского «Реала» и в 2003 и 2007 годах в составе «Милана»).

Самый быстрый гол 
7 марта 2007 года футболист мюнхенской «Баварии» Рой Макай в матче против Мадридского «Реала» забил гол спустя 10.12 секунд после стартового свистка.

Хет-трики

Самый быстрый хет-трик 
12 октября 2022 года футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах в матче против «Рейнджерс»  оформил самый быстрый хет-трик в истории турнира — за 6 минут и 13 секунд.

Самый юный автор хет-трика 
 Рауль Гонсалес, 18 лет и 113 дней («Реал»—«Ференцварош» 6:1, 18 октября 1995)

Самый возрастной автор хет-трика 
 Карим Бензема, 34 года и 108 дней («Челси»—«Реал» 1:3, 6 апреля 2022)

См. также 
 Список главных тренеров, выигравших Кубок европейских чемпионов и Лигу чемпионов УЕФА
 Лучшие бомбардиры всех розыгрышей Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов
 Статистика и рекорды Кубка УЕФА и Лиги Европы УЕФА

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА
 Бомбардиры КЕЧ/ЛЧ

Лига чемпионов УЕФА
Клубные турниры УЕФА
Футбольная статистика